Leiper ist der Familienname folgender Personen:

 George Gray Leiper (1786–1868), US-amerikanischer Politiker
 Henry Smith Leiper (1891–1975), US-amerikanischer Missionar und Kirchenfunktionär
 Robert Thomson Leiper  (1881–1969), britischer Parasitologe